Никола́й Скоробогато́в: Скоробогатов, Николай Аркадьевич (1923—1987) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Скоробогатов, Николай Георгиевич (1923—1983) — инженер космической программы СССР. Отец А. Н. Скоробогатова.